The Landing () — седьмой студийный альбом немецкой пауэр-метал-группы Iron Savior, выпущенный 18 ноября 2011 года после четырёхлетнего перерыва.

В The Landing вошло одиннадцать новых песен, песни «Atlantis Falling» из альбома Iron Savior и «Coming Home» из альбома Unification в новом исполнении, а также кавер на песню «Underneath The Radar» группы Underworld.

Песня «Before the Pain», как и предыдущий альбом, посвящена умершему брату Пита Тиму.

21 октября 2011 года, меньше чем за месяц до официального релиза, группа выложила на YouTube клип на песню «The Savior», состоящий из кадров записи альбома в студии.

Список композиций

Участники записи

Iron Savior 
 Пит Силк — вокал, гитара
 Йоахим Кестнер — гитара, бэк-вокал
 Ян-Сорен Эккерт — бас, бэк-вокал
 Томас Нак — ударные

Производство 
 Филипп Мачадо Франко — дизайн обложки
 Анабель Гански — фотографии

Примечания

Ссылки 
 The Landing на официальном сайте группы
 The Landing на сайте Allmusic

Альбомы Iron Savior
Альбомы AFM Records